Haplogruppe J steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe J (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe J (Y-DNA)